Amerikai Egyesült Államok
 Stanwood (Iowa)
 Stanwood (Kalifornia)
 Stanwood (Michigan)
 Stanwood (Washington)